Šerpa může znamenat:

 šerpa (nosič) – vysokohorští nosiči
 šerpa (oděvní doplněk) – pruh ozdobné látky
 Šerpové – etnikum v himálajských oblastech Nepálu

Podobné výrazy 
 Sherp – obojživelný automobil do extrémního terénu

Externí odkazy